Neeb ist der Nachname folgender Personen:

 Angelika Duganisch-Neeb (* 1958), deutsche Lyrikerin
 Ernst Neeb (1861–1939), deutscher Kunsthistoriker
 Heinrich Adam Neeb (1805–1878), deutscher Chorleiter und Komponist
 Johann Neeb (1810–1872), nassauischer Landtagsabgeordneter
 Johannes Neeb (1797–1843), hessischer Landtagsabgeordneter
 Johannes Caspar Neeb (1769–1832), hessischer Landtagsabgeordneter
 Karl-Hermann Neeb (* 1964), deutscher Mathematiker
 Konrad Neeb (1851–1899), hessischer Landtagsabgeordneter
 Nikolaus Neeb (1664–1734), deutscher fürstbischöflich-würzburgischer Schlosser; siehe Geschichte Würzburgs

Siehe auch
 Grube Neeb
 Neb
 Wolfgang Nehb